Джон Локк (; 15 сентября 1825 — 12 декабря 1873, , Шелберн, Новая Шотландия) — канадский коммерсант, позднее мировой судья и политический деятель, сенатор от провинции Новая Шотландия в 1867—1873.

Биография 
Родился в провинции Новая Шотландия на острове Локка (ныне городок  графства Шелберн) в семье коммерсанта Сэмюэла Локка. Учился в Ливерпуле (Англия) и .

С 1843 года исполнял обязанности мирового судьи Шелберна.

В 1851 году женился на Мэри Элизабет Чёрчилл (представительнице второго из двух семейств, исходно основавших факторию на острове Локка).

С 1851 по 1867 год представлял родное графство в , в 1856—1857 и 1860—1863 годах также исполняя обязанности в .

В 1867 по королевскому указу был введён как представитель Новой Шотландии в Сенат Канады, где заседал вплоть до своей смерти в 1873 году, представляя либеральную фракцию.

Умер в Локпорте 12 декабря 1873 года (в 48-летнем возрасте).

Ссылки 
 Страница о сенаторе Джоне Локке на сайте Парламента Канады.
 A Directory of the Members of the Legislative Assembly of Nova Scotia, 1758—1958, Public Archives of Nova Scotia (1958).
 The Locke Family Streetscape, Town of Lockeport (фото и описание усадьбы Джона Локка — внизу страницы).

Сенаторы Канады от Новой Шотландии
Сенаторы Канады от Либеральной партии Канады
Депутаты Палаты собрания Новой Шотландии